O Servidor de acesso a internet é a empresa responsável pelo meio físico que conecta o computador do cliente com a internet. Essa empresa poderá ser uma prestadora de telefonia, fornecedora de TV a cabo ou até mesmo uma empresa especializada em transferência de dados via satélite. Cada tecnologia de acesso Banda larga poderá possuir diversas prestadoras de meio físico, dependendo da região.

Ver também
Provedor de acesso

Internet
Telecomunicações